Las lenguas bata-bachama o bata constituyen un subgrupo del grupo biu-mandara de la rama chádica de las lenguas afroasiáticas. Están formadas por ocho lenguas habladas en el este de Nigeria y el norte de Camerún.

Comparación léxica 
Los numerales en diferentes lenguas bata-bachama son:

Referencias 

Bata
Bata